Dandya  - genere di pesci ossei estinti cui appartiene Dandya ovalis
Dandya H.E.Moore, 1953 - genere di piante della famiglia Asparagaceae cui appartiene Dandya purpusii